Het ATP-toernooi van Rotterdam 2023 (met de officiële naam ABN AMRO Open) vond plaats van 13 - 19 februari 2023. Plaats van handeling waren de hardcourt-binnenbanen van Rotterdam Ahoy in de Nederlandse havenstad Rotterdam.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

ATP-toernooi van Rotterdam
Rotterdam